9th Air Force peut faire référence à :
 9th Air Force, une force aérienne des États-Unis ayant combattu durant la Seconde Guerre mondiale connue de nos jours sous le nom United States Air Forces Central Command
 Ninth Air Force, une force aérienne des États-Unis créée en 2009
Homonymie d'unités militaires